Le nom Alpha, ou Alfa, a été utilisé pour plusieurs cyclones subtropicaux et tropicaux dans l'océan Atlantique. La nomenclature avec lettres grecques était utilisée pour nommer les tempêtes subtropicales avant l'institution des listes de dénomination modernes. Ce nom est désormais réservé à la première tempête au-delà des noms de la liste annuelle du bassin (voir Nomenclature des cyclones tropicaux).

Pré-nomenclature 
 Tempête subtropicale Alpha (1972), tempête de pré-saison qui a touché terre en Géorgie ;
 Tempête subtropicale Alfa (1973), a brièvement menacé le cap Cod mais est finalement restée en mer ;

Après épuisement des noms 
Au cours des saisons cycloniques de l'Atlantique 2005 et 2020, la liste était épuisée et Alpha a été utilisé pour :

 Tempête tropicale Alpha (2005), une tempête tropicale modérément forte qui a touché terre en République dominicaine, tuant 43 personnes sur l'île d'Hispaniola avant d'être absorbée par l'ouragan Wilma ;
 Tempête subtropicale Alpha (2020), une tempête subtropicale inhabituelle et de courte durée qui a touché terre au Portugal.

Alpha